Гранде (Grande) — власна назва в романських мовах.

Топоніми

Ріо-Гранде-ду-Норті — штат у Північно-східному регіоні.
 Ріо-Гранде-ду-Сул (Ріу-Гранде-ду-Сул; Rio Grande do Sul) — штат у Південному регіоні.

Корно-Гранде — гора, найвища вершина Апеннінських гір.
 Одаленго-Гранде (Odalengo Grande, Audalengh Grand) — муніципалітет, регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія.
 П'яцца-Гранде — історичний центр міста Модена.
 Треппо-Гранде (Treppo Grande) — муніципалітет, регіон Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Удіне.

Бейра-Гранде — парафія.
 Кампу-Гранде (Campo Grande) — станція Лісабонського метрополітену.
 Маріня-Гранде — муніципалітет і місто в окрузі Лейрія.
 Регенгу-Гранде — парафія.

Арройо-Гранде — місто в окрузі Сан-Луїс-Обіспо штату Каліфорнія.
 Каса-Гранде — місто в окрузі Пінал штату Аризона.
 Ллано-Гранде — переписна місцевість в окрузі Ідальго штату Техас.
 Лома-Гранде — переписна місцевість в окрузі Завала штату Техас.
 Ранчо-Гранде — переписна місцевість в окрузі Катрон штату Нью-Мексико.
 Ріо-Гранде-Сіті — місто в окрузі Старр штату Техас.
 Тьєрра-Гранде — переписна місцевість в окрузі Нюесес штату Техас.

Кучилья Гранде — височина (514 м) в департаменті Мальдонадо.
 Саранді-Гранде — місто на північному заході департаменту Флорида.

Інші 
 Гранде — громада в Німеччині, в землі Шлезвіг-Гольштейн.
 Алаурін-ель-Гранде (Alhaurín el Grande) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Малага.
 Монте-Гранде — місто в провінції Буенос-Айрес, Аргентина.
 Сабана-Гранде (Sabana Grande, saˈβana ˈɣɾande) — муніципалітет Пуерто-Рико.
 Сальто-Гранде — гідроелектростанція на річці Уругвай.
 У Гуаду Гранде — річка на острові Корсика, Франція.
 Хагуей-Гранде — місто в провінції Матансас, Куба.

Персоналії 
 Аріана Гранде ( 26 червня 1993) — американська акторка.
 Ріта Гранде ( 23 березня 1975) — італійська тенісистка.
 Тріне Скай Гранде — норвезька політична діячка, член Ліберальної партії Норвегії.

Інше 
 Євгенія Гранде — роман Оноре де Бальзака 1833 року.

Див. також 
 Ріо-Гранде (значення)
 Рібейра-Гранде